Чемпионат Португалии по футболу 1977—1978 года является 44-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 6-й раз в своей истории стал «Порту». В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 585 голов (в среднем 2,44 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1977/1978
Португалия
Португалия
1977 год в Португалии
1978 год в Португалии